Enrico d'Oncieu de Chaffardon – militare italiano, Medaglia d'Argento al Valor Militare
 Giovanni Battista D'Oncieu de La Bàtie – militare italiano
 Paolo D'Oncieu de la Bâtie – militare e politico italiano